Frankrijk:
Oberdorf (Haut-Rhin), een gemeente in het departement Haut-Rhin
Oberdorf-Spachbach, een gemeente in het departement Bas-Rhin
Oberdorff, een gemeente in het departement Moselle

Oostenrijk:
Oberdorf am Hochegg, een gemeente in de deelstaat Stiermarken
Oberdorf im Burgenland, een gemeente in de deelstaat Burgenland

Zwitserland:
Oberdorf (Basel-Landschaft), een gemeente in het kanton Bazel-Landschap
Oberdorf (Nidwalden), een gemeente in het kanton Nidwalden
Oberdorf (Solothurn), een gemeente in het kanton Solothurn